Puntagorda är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Santa Cruz de Tenerife och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Puntagorda ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Isla de La Palma.

Terrängen runt Puntagorda är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den bergig. Havet är nära Puntagorda åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Puntagorda. Runt Puntagorda är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Los Llanos de Aridane,  km söder om Puntagorda. I omgivningarna runt Puntagorda  

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kanarieöarna